Kristjánsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Kristján et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1972), joueur puis entraîneur islandais de handball ;
  (né en 1960), joueur de badminton islandais ;
  (1944–2018), homme politique islandais ;
 Guðmundur Kristjánsson (né en 1989), footballeur islandais ;
  (né en 1942), homme politique islandais ;
 Jónas Kristjánsson (1924–2014), universitaire et romancier islandais ;
  (né en 1984), joueur islandais de handball ;
 Kristján Páll Kristjánsson, musicien islandais, membre du groupe Of Monsters and Men ;
 Ólafur Kristjánsson (né en 1968), joueur puis entraîneur islandais de football ;
  (1982–2018), grand maître islandais du jeu d'échecs ;
  (1908–1976), historien, traducteur et écrivain islandais.

Notes et références 

en:Kristjánsson